Ю́жно-Енисе́йск — посёлок в Мотыгинском районе Красноярского края России. Расположен на восточном склоне Енисейского кряжа. Административный центр Южно-Енисейского сельсовета.

История 
Возник как золоторудный прииск. В 1926 году Александро-Ивановский прииск состоял из 152 хозяйств, основное население — поляки. Центр Южно-Енисейского сельсовета Енисейского района Красноярского округа Сибирского края.
Статус посёлка городского типа — с 1928 по 2013 год.

С 5 декабря 2013 года — посёлок.

Население

Примечания

Источники

Ссылки 
 Удерейские записи. http://www.proza.ru/2012/06/29/794

Бывшие посёлки городского типа Красноярского края
Населённые пункты Мотыгинского района